Новопетровский сельский округ — название ряда административно-территориальных единиц в России.

Перечень 
 Новопетровский сельский округ — в Валуйском районе Белгородской области (упразднён).
 Новопетровский сельский округ — в Истринском районе Московской области (1994—2006).
 Новопетровский сельский округ — в Каменском районе Тульской области.
 Новопетровский сельский округ — в Аромашевском районе Тюменской области.

См. также